

События 
 7 января — в Келуше под Лиссабоном скончалась королева-консорт Португалии Карлота Жоакина, глава абсолютистской партии, неоднократно пытавшаяся свергнуть своего мужа Жуана VI и отменить законодательство времён Португальской революции 1820 года.
 13 января — Венесуэла выходит из состава Великой Колумбии. Первым главой государства становится Хосе Антонио Паэс.
 2 марта — король Франции Карл Х в тронной речи на открытии парламентской сессии заявляет о нерушимости абсолютизма и критикует оппозицию
 16 марта — палата депутатов парламента Франции направляет королю Карлу Х адрес с критикой деятельности правительства графа Жюля Полиньяка. Король объявил заседания палаты прерванными до 1 сентября 1830 года.
 1 апреля — президентом Чили назначен консерватор Хосе Томас Овалье.
 6 апреля
 Конгресс Мексики издал закон, запрещающий иммиграцию из сопредельных государств в пограничные районы Мексики, прежде всего из США в Техас. Это вызвало нарастание конфликта Мексики с США и американскими колонистами.
 17 апреля — в Чили армия консерваторов разбила при Лиркае армию либералов генерала Рамона Фрейре.
 4 мая — ушёл в отставку президент Великой Колумбии Симон Боливар.
 13 мая — Государство Южная Колумбия (Кито) вышла из состава Великой Колумбии. Главой государства стал Хуан Хосе Флорес.
 16 мая — король Франции Карл Х распустил палату депутатов парламента и назначил новые выборы.
 4 июня — убит заговорщиками президент Национального конгресса Великой Колумбии маршал Антонио Хосе Сукре.
 13 июня — временным президентом Великой Колумбии избран Хоакин Москера.
 14 июня — вторжение французской армии в Алжир.
 26 июня — скончался король Великобритании Георг IV. Престол перешёл к его младшему брату Вильгельму IV.
 5 июля — французский экспедиционный корпус после осады захватил город Алжир
 25 июля — король Франции Карл X подписал ордонансы об ограничении избирательного права, ставшие толчком к революции в стране
 28 июля — начало Июльской революции во Франции.
 30 июля — во Франции основано Общество друзей народа Огюста Бланки
 1 августа — новое правительство Франции признаёт независимость республик Латинской Америки от Испании.
 2 августа — король Франции Карл Х отрёкся в Рамбуйе от престола, поручив королевство наместнику герцогу Орлеанскому.
 7 августа — королём Франции избран Луи-Филипп I Орлеанский. Основана Июльская монархия.
 12 августа — свергнутый король Франции Карл Х с семьёй отплыл из Шербура в изгнание в Англию
 14 августа — новый король Франции Луи-Филипп подписал новую конституционную Хартию, ограничившую королевскую власть
 5 сентября — генерал Рафаэль Урданета захватил власть в Великой Колумбии.
 16 сентября — Франсиско Морасан объявлен президентом Соединённых провинций Центральной Америки.
 22 сентября — Государство Южная Колумбия переименовано в Эквадор.
 4 октября — Бельгия провозглашает независимость от Нидерландов.
 29 ноября — начало польского национально-освободительного восстания.
 5 декабря — после отхода российской армии из восставшего Царства польского диктатором Польши назначен генерал Юзеф Хлопицкий.
 27 декабря — во Франции объявлено об уходе в отставку командующего Национальной гвардией генерала Мари-Жозефа Лафайета

Без точных дат 
 Холерные бунты в России (1830—1832).
 Основано Московское ремесленное учебное заведение — нынешний МГТУ им. Н. Э. Баумана.
 Основан Акмолинск (современная Астана).

Наука

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1830 году
 21 февраля — Генри Уоллис — английский художник-прерафаэлит, писатель (ум. 1916).
 15 марта — Пауль Хейзе, немецкий писатель, лауреат Нобелевский премии по литературе 1910 года.
 9 апреля — Эдвард Мейбридж, английский и американский фотограф, изобретатель устройства для проецирования фильмов.
 13 апреля — Эдуард Лассен, датский композитор, дирижёр и музыкальный педагог (ум. 1904).
 26 апреля — Пётр Иванович Капнист, русский писатель, драматург, поэт.
 1 мая — Гвидо Гезелле — фламандский поэт и филолог.
 16 мая — Николай Васильевич Неврев — русский исторический и жанровый живописец, член Товарищества передвижников (ум. 1904).
 24 мая — Алексей Кондратьевич Саврасов, русский художник-пейзажист, один из членов-учредителей Товарищества передвижников (ум. 1897).
 10 июля — Камиль Писсарро, французский живописец-импрессионист (ум. 1903).
 18 августа — Франц Иосиф I, император Австрии в 1848 — 1868 годах, император Австро-Венгрии в 1868 — 1916 годах (ум. 1916)
 15 сентября — Хосе де ла Крус Порфирио Диас Мори, мексиканский политический и государственный деятель, генерал, президент Мексики в 1877—1880, 1884—1910 годах (ум. 1915).
 18 сентября — Михаил Васильевич Загоскин, прозаик и журналист (ум. 1904).
 24 октября — Марианна Норт (ум. 1890), английская путешественница и художница.
 17 декабря — Жюль де Гонкур — французский писатель (ум. 1870), младший брат Эдмона де Гонкура.
 20 декабря — Эдуард Карл Август Рим, германский протестантский теолог; профессор богословия в Университете Галле.
 31 декабря — Исмаил-Паша — правитель Египта в 1863—1879 годах (ум. 1895)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1830 году
 4 января — Матвей Петрович Глазунов, московский купец, основатель старейшей в Российской империи книжной фирмы (род. 1757).
 7 января — Карлота Жоакина Бурбон, королева-консорт Португалии, глава абсолютистской партии, неоднократно пытавшаяся свергнуть своего мужа Жуана VI (род. 1775).
 18 апреля — Жозе Маурисио Нунес Гарсиа, бразильский композитор и музыкант-мультиинструменталист (род. в 1767).
 17 марта — Лоран де Гувион Сен—Сир, маршал Наполеона, военный министр Франции (1815, 1817—1819) (род. 1764).
 12 мая — Дионизас Пошка, литовский поэт и собиратель древностей (р. 1757).
 16 мая — Жан Батист Жозеф Фурье, французский математик и физик (р. 1768).
 4 июня — маршал Антонио Хосе Сукре, один из руководителей борьбы за освобождение Латинской Америки, президент Боливии в 1826 — 1828 годах (род. 1795)
 26 июня — Георг IV, король Великобритании в 1820—1830 годах (род. 1762).
 1 сентября — Василий Львович Пушкин, русский поэт, дядя Александра Сергеевича Пушкина (р. 1770).
 15 сентября — Уильям Хаскинсон, английский политический деятель и первый человек, погибший под колёсами поезда (р. 1770).
 5 октября — Динику Голеску, румынский писатель, (род. 1777).
 9 ноября — Ян Снядецкий, польский астроном, математик, философ (р. 1756).
 8 декабря — Анри-Бенжамен Констан де Ребек, французский политик и писатель швейцарского происхождения, политический деятель эпохи Французской революции, Первой империи, Реставрации и Июльской монархии (род. 1767).
 17 декабря — Симон Боливар, «Освободитель», лидер борьбы за освобождение Латинской Америки (род. 1783).

См. также

Примечания